Portageville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Portageville (Missouri)
 Portageville (New York)